Gravertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gravertjärnen (Åls socken, Dalarna, 672340-147194), sjö i Leksands kommun, 
Gravertjärnen (Åls socken, Dalarna, 673121-147091), sjö i Leksands kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn